Pie de cabra puede referirse a:

La herramienta pie de cabra.
El nombre común de la planta Oxalis pes-caprae.
El nombre común de la planta Aegopodium podagraria.
Estructura hidráulica para separar curso de aguas